Jegunovce (makedonska: Јегуновце) är en kommunhuvudort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Jegunovce, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Jegunovce ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Jegunovce är varierad. Jegunovce ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Dobrosjki Vrv,  meter över havet,  kilometer nordväst om Jegunovce. Runt Jegunovce är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Tetovo,  kilometer sydväst om Jegunovce. 

Omgivningarna runt Jegunovce är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Jegunovce (kommun)